Pillement ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Pillement (1775–1836), bayerischer Generalmajor
 Jean-Baptiste Pillement (1728–1808), französischer Maler und Grafiker
 Johann von Pillement (1812–1889), bayerischer Generalmajor